Trial steht für:

 Trial (Grammatik) (v. lateinisch tres „drei“), einen Numerus
 (v. englisch trial „Versuch“, „Test“, „Erprobung“):
 eine Fahrzeugsportart, die auf Geschicklichkeit beruht, siehe Trial (Sport), Trial (Motorrad) oder Einrad
 Vorausscheidungskämpfe in verschiedenen Sportarten in den USA für Weltmeisterschaften oder Olympische Spiele, siehe Qualifikation (Sport)
 eine Methode der Problemlösung, siehe Versuch und Irrtum
 Herding Trial, eine Prüfung für Koppelgebrauchshunde
 eine Software-Probeversion, siehe Shareware
 Trial (Band), eine hannoveranische Dark-Electro-Combo
 The Trial, eine deutsch-türkisch-schweizerische Rock/New-Wave-Band aus Freiburg und Köln
 TRIAL International, einen schweizerischen Verein zur Bekämpfung der Straflosigkeit internationaler Verbrechen

Trial ist der Familienname folgender Personen:
 Jean-Claude Trial (1732–1771), französischer Violinist, Komponist und Operndirektor

Siehe auch: